Fingal est un patronyme et toponyme gall gàidheal qui peut désigner :

Toponyme 

 le comté de Fingal, un comté irlandais ;
 Fingal, un village à l'est de la Tasmanie en Australie ;
 la grotte de Fingal, une caverne basaltique située en Écosse, dans l'île de Staffa.
 Fingal, ville américaine du comté de Barnes, dans l’État du Dakota du Nord.

Patronyme 
 Nom poétique de Finn Mac Cumaill, barde et guerrier celtique légendaire du

Prénom 
 Fingal Godfredson, roi de l'Ile de Man vers 1070-1079.

Littérature 
 Titre d'un recueil poétique de Macpherson (1761)

Musique 
 Fingal, un groupe de musique traditionnelle irlandaise.
 Gesang aus Fingal (la chanson de Fingal), chant pour chœur de femmes, 2 cors et harpe de Johannes Brahms (4 Gesänge, opus 17, n°4)
Ouverture de "La Grotte de Fingal" (ou "Les Hébrides") de Felix Mendelssohn